Šuang-čchiao je čínské místopisné jméno, které může označovat:

 Šuang-čchiao (Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Čcheng-te v provincii Che-pej;
 Šuang-čchiao – městský obvod v Čchung-čchingu, roku 2011 sloučený s okresem Ta-cu v městský obvod Ta-cu.